Franciscos de Matos Vieira – pittore portoghese del XVIII secolo, nativo di Lisbona, noto come Vieira Lusitano
 Francisco Vieira de Matos – pittore portoghese del XVIII secolo, nativo di Porto, noto come Vieira Portuense
 Francisco Vieira – calciatore portoghese